Корчакская культура — раннесредневековая славянская археологическая культура, располагавшаяся на территории современной Житомирской области. Ряд исследователей рассматривают её как локальный вариант пражской культуры.

История изучения 
Изучение памятников этой культуры на Полесье началось в 1950 году, когда московский археолог Ю. Кухаренко отметил их наличие в регионе и выделил в отдельную типологическую корчакскую группу, названную так по ряду исследованных поселений около села Корчак в Житомирской области в районах рек Тетерев и Припять.

Памятники корчакской культуры идентифицируют с культурой славянского объединения племен дулебов, которые считаются предками летописных волынян.

На рубеже VIII века эта культура перерастает в лука-райковецкую культуру, которая известна в русских летописях как культура древлян, существовавшая на территории верховьев Западного Буга и правобережья Днепра в VII—X веках.

Примечания

Ссылки 
 Пражско-корчакская культура
 Городище — предшественник Пинска

Археологические культуры Украины
Археологические культуры Европы
Древние славяне
Археологические культуры Белоруссии
Археологические культуры Польши